Le terme hétérogamie désigne :

 Hétérogamie, terme utilisé en biologie avec plusieurs sens différents ;
 Hétérogamie, fait de rechercher un conjoint dans le groupe social autre que celui auquel on appartient.